Turniej bokserski mężczyzn w wadze muszej był jedną z ośmiu konkurencji bokserskich rozegranych na VII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Antwerpii w 1920 roku. Turniej rozpoczął się 21, a zakończył 24 sierpnia. Zawodnicy boksowali na terenie antwerpskiego ogrodu zoologicznego. Waga musza była najlżejszą bokserską kategorią wagową na tych igrzyskach i obejmowała zawodników, których masa ciała nie przekraczała 50,802 kg. Złoto zdobył reprezentant Stanów Zjednoczonych Frank di Genaro.

Wyniki

Bibliografia 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920